Milk and Honey bezeichnet:

 Milk & Honey (deutsche Band), deutsches Popduo
 Milk & Honey (Fernsehserie), VOX-Fernsehserie aus dem Jahr 2018
 Milk & Honey (israelische Band), israelische Popgruppe
 Milk and Honey (Musical), ein Broadway-Musical aus dem Jahr 1961
 Milk and Honey (Album), Studioalbum (1984) von John Lennon
 den Originaltitel des Films Milch und Honig (1988)